Yecla (Murcia), een gemeente in de Spaanse provincie Murcia
Yecla de Yeltes, een gemeente in de Spaanse provincie Salamanca